Арабо:

 Арабо (1863—1893) — легендарный деятель армянского национально-освободительного движения.
 Арабо — армянский добровольческий отряд, Карабахский конфликт.
 Арабо — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Арабо, Клод (1937—2013) — французский фехтовальщик.